Ован може да се односи на:

 Ован, мужјак овце
 Ован (сазвежђе)
 Ован (астролошки знак)

Види још 
 Овца (род)